Postdoctorale opleiding, een opleiding die volgt op het behalen van het doctoraalexamen
 Postdoc, een tijdelijke aanstelling als onderzoeker aan een academische instelling